Koma steht für:

 das Koma, länger andauernde tiefe Bewusstlosigkeit ohne Reaktion auf äußere Reize
 die Koma, Teil eines Kometen, siehe Komet #Koma
 Koma (Roman), Kriminalroman von Jo Nesbø (2013)
 Koma (Miniserie, 2012), US-amerikanischer Fernsehfilm
 Koma (Ethnie), westafrikanische Ethnie im Norden Ghanas
 Koma-Sprachen, eine Untergruppe der Komuz-Sprachen an der sudanesisch-äthiopischen Grenze
 ein Asymmetriefehler in der Optik, siehe Abbildungsfehler #Koma
 früherer Name der schwedischen Rockband Khoma

Koma ist der Familienname folgender Personen:
 Ibrahim Koma (* 1987), französischer Schauspieler
 Kenneth Koma (1924–2007), botswanischer Politiker
 Matthew Koma (* 1987), US-amerikanischer Singer-Songwriter

KOMA steht für:
 KOMA (Film), österreichischer Spielfilm (2009)
 KOMA-Script, Script für das Textsatzsystem LaTeX, siehe LaTeX #KOMA-Script
 KOMA, kurz für Konstanz/Markdorf, früherer Name der österreichischen Waffenfirma Voere

KoMa steht für:
 Konferenz der deutschsprachigen Mathematikfachschaften

KomA steht für:
 KomA, deutscher Kurzfilm (2005)

Siehe auch:
 Coma
 Komma (Begriffsklärung)

Abkürzung